Sidoumoukar peut désigner :
 Sidoumoukar, un village du département et la commune urbaine de Gaoua, dans la province du Poni et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Sidoumoukar, un village du département et la commune rurale de Iolonioro (ou Nioronioro), dans la province de la Bougouriba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.
 Sidoumoukar-Hiro, un village du département et la commune rurale de Iolonioro (ou Nioronioro), dans la province de la Bougouriba et la région du Sud-Ouest au Burkina Faso.

Homonymie de localités